Yours Truly (álbum de Ariana Grande)
Yours Truly (álbum de Air Supply)
Yours Truly, Angry Mob — segundo álbum de estúdio da banda britânica de rock Kaiser Chiefs

Desambiguações de música